Het seizoen 1988/89 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Laren en Pinoké als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1989/90. 

De Warande, Push, Ede en Tilburg degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1988
Hockey in 1989
Overgangsklasse hockey